Растригино — название населённых пунктов в России:

 Растригино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Растригино — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

См. также 
 Расстригин